Резьбово́е соедине́ние тип Т () — стандарт крепления объективов к малоформатным однообъективным зеркальным фотоаппаратам, а также для присоединения к камерам других устройств, чаще всего микроскопов при микрофотографии и телескопов при астрофотографии.

Разработан японской фирмой «Tamron» в 1957 году для однообъективных зеркальных фотоаппаратов собственного производства, отсюда и аббревиатура «Т».

Современный стандарт резьбового соединения типа «Т» — «Т2» () предусматривает резьбу «М42×0,75» на оправе объектива и рабочий отрезок 55 мм. В первоначальном варианте — «Т» резьба была «М37×0,75» с меньшим рабочим отрезком — 50,2 мм. Диаметр М42 появился в 1962 году. На сегодняшний день «T-mount» ассоциируется с резьбой «М37×0,75/50,2», а «T2-mount» — с «М42×0,75/55». Из-за не распространённости и отсутствия на рынке устаревшего варианта «T-mount» часто им ошибочно называют несколько большее крепление «T2-mount». Резьбовое соединение типов «Т» и «Т2» — исключительно механическая спецификация, электрические или механические связи (например, автофокус) объектива с фотокамерой не предусмотрены. Фирма «Sigma» выпускала на основе типа «Т» крепление «YS Mount» с автоматическим приводом диафрагмы.

Не следует путать «T-mount» с резьбовым соединением «M42×1», применяющимся на многих однообъективных зеркальных фотоаппаратах, в том числе и на советских камерах «Зенит».

Поскольку рабочий отрезок резьбового соединения тип «Т» самый большой (55 мм) из всех известных креплений объективов к фотоаппаратам с 35-мм фотоплёнкой, с помощью соответствующих переходников объективы «T-mount» могут быть установлены практически на любые малоформатные фотоаппараты со сменной оптикой. Для установки объективов с креплением «T-mount» выпускаются адаптеры «Т2» (T2-rings). Адаптер состоит из двух колец, внутреннее имеет резьбу «М42×0,75», в него вкручивается объектив серии «Т». Наружное кольцо имеет крепление для соответствующего фотоаппарата, например «байонет K», «байонет F» (в советской технике назывался байонет «Н») или другие. Толщина адаптера определяется разностью рабочих отрезков, например, для «байонета F»  мм, а для резьбы «M42×1»:  мм.

Два кольца могли проворачиваться относительно друг друга, что необходимо для правильной ориентации шкал на оправе объектива, затем стопорились обычно тремя винтами.

Кроме крепления объективов к фотоаппаратам, разновидности «T2-mount» применяются для присоединения к микроскопам и телескопам различных оптических приборов. Для этого нужно два адаптера. Например, у микроскопа вместо 1,25-дюймового окуляра вставляется «1,25»-Т2-адаптер для микрофотографии, а к нему присоединяется фотоаппарат с установленным на нём системным адаптером на «Т2», например «М42×1-Т2» или «Sony-A-Т2». Так же обстоят дела и с телескопами.

Советский адаптер «А» 

В СССР выпускались объективы для малоформатных однообъективных зеркальных фотоаппаратов, имеющие в названии букву «А». Унифицированный хвостовик объектива (например, с резьбой «М42×1») снимался (три крепящих винта входили в проточенный, перпендикулярно оси, паз типа «ласточкин хвост» оправы объектива). Устанавливался другой хвостовик «А» с другим креплением к камере (резьба «М39×1», «байонет К», «байонет F»). Хвостовики шли в комплекте с объективом. В продаже имелся отдельно выпускаемый хвостовик «А» — адаптер «КП-А/Н» под никоновский «байонет F» для фотоаппаратов «Киев».

Советские объективы с адаптером «А» 
«Юпитер-37А»,, «Юпитер-11А»,, «Мир-1А», «Мир-10А»,, «ЗМ-5А», «ЗМ-6А», «МТО-500А», «МТО-1000А», «МТО-1000АМ», «МТО-11», «МТО-11CА», «Таир-11А», «Таир-3А» и другие.

Сравнение с креплениями других производителей

См. также 
 Резьбовое соединение M42×1
 Резьбовое соединение M39×1
 Резьбовое соединение тип С
 Байонет объектива

Примечания

Ссылки 
 Самостоятельное изготовление Т-адаптера.
 Переходники с крепления «Т» на другие резьбы
 What is a T-mount adapter?
 What is the T-mount system? What are T-adapters and T-rings?
 Т-адаптер для фотоаппаратов Olympus
 Samyang — переходное кольцо T-mount/Canon EOS (chip)
 C-mount or T-mount components

Резьбовое крепление объектива
Появились в 1957 году в Японии